Textilmuseet kan avse:

Textilmuseet i Borås – ett kommunalt arbetslivsmuseum i Borås
Textilmuseet i Högbo – nedlagt den sista december 2004